Kettling ist der Name folgender Personen:
 Karin Kettling (* 1964), deutsche Schauspielerin, Schauspiel- und Stimmlehrerin
 Max Kettling (1883–1960), deutscher Fotograf und Verleger
 Siegfried Kettling (* 1937), deutscher evangelischer Theologe  

Kettling steht für
 Kettling (Werdohl), Stadtteil von Werdohl, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kettling & Krüger, graphische Kunstanstalt und Ansichtskartenverlag in Schalksmühle, Westfalen